Холбрук () — город в штате Аризона (США). Административный центр округа Навахо. В 2010 году в городе проживали  человека.

История 
Местность была заселена индейцами анасази, пуэбло, навахо и апачи. Территории Аризоны перешли США после Американо-мексиканской войны. В 1850-1870-х на местности появились первые американские поселенцы и мормоны. Город Холбрук был основан около 1881 года, когда через его окрестности прокладывали железную дорогу. Он был назван в честь главного инженера Атлантической и Тихоокеанской железной дороги Генри Холбрука. Город был инкорпорирован в 1917 году.

Население 

По данным 2019 года население Холбрука составляло  человека (из них 55,7 % мужчин и 44,3 % женщин), в городе было  домашних хозяйств. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,94 человека. Расовый состав: белые — 50,4 %, афроамериканцы — 3,5 %, коренное население — 27,3 %. 27,6 % имеют латиноамериканское происхождение.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 29,5 % — жители младше 18 лет, 59,6 % — между 18 и 65 годами и 10,9 % — в возрасте 65 лет и старше. 85,9 % населения старше 25 лет имеет школьное образование или выше, 15 % — высшее образование. 3,8 % младше 65 лет не имеют медицинской страховки. В городе 2836 домашних хозяйств, в среднем домашнее хозяйство ведут 2,1 человека.

В 2019 году среди населения старше 16 лет имели работу 50,7 %. В 2018 году медианный доход на домашнее хозяйство — составил  $. Доход на душу населения —  $ в год. 23,9 % от всей численности населения находились за чертой бедности на момент переписи.

Примечания

Ссылки 
 

Города Аризоны
Окружные центры Аризоны
Населённые пункты округа Навахо